Der Ausdruck altlateinisch wird in verschiedenen Bedeutungen verwendet:

 Sprachwissenschaft: zu einer Epoche des Lateinischen (3.–1. Jh. v. Chr.) gehörig, siehe Altlatein
 Bibelkunde: für die spätlateinischen Handschriften und Übersetzungstexte der Vetus Latina

Siehe auch: